Walter Gottschalk ist der Name folgender Personen:

* Walter Gottschalk (Bibliothekar) (1891–1974), deutscher Bibliothekar und Orientalist 
 Walter Gottschalk (Politiker) (1893–1952), deutscher Politiker (NSDAP)
 Walter Gottschalk (Romanist) (1894–1969), deutscher Romanist, Anglist und Lexikograf
 Walter Alexander Gottschalk († nach 1961), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Walter H. Gottschalk (Walter Helbig Gottschalk; 1918–2004), US-amerikanischer Mathematiker